Metallyticus är ett släkte av bönsyrsor. Metallyticus ingår i familjen Metallyticidae.

Metallyticus är enda släktet i familjen Metallyticidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Metallyticus